Андре́й Во́ронов:
 Воронов, Андрей Петрович (1864—1912) — русский историк и педагог, архивист.
 Воронов, Андрей Степанович (1820—1875) — русский государственный деятель, педагог.